

Клад из Карамболо — собрание золотых и керамических изделий, созданных ремесленниками тартессийской культуры, обнаруженное в горах Карамболо, муниципалитет Камас, в трёх километрах от Севильи, вблизи шоссе, разделяющего районы Уэльва и Мерида.

Севильская статуя Астарты 
Считается, что украшения клада были созданы тартессийскими мастерами, однако сомнение вызывает найденная среди прочих предметов небольшая медная фигурка Астарты, финикийской богини. Постамент статуи содержит посвятительную надпись Баалиатона и его брата Абдубаала, сыновей Дамелка, на финикийском языке.

Галерея

Ссылки 
 Localización

Примечания 

Тартесс
Европа бронзового века
Культура Севильи
История Севильи
Клады Испании
Открытия 1958 года